Джоуи Анса (англ. Joey Ansah; род. 24 ноября 1982, Лондон, Англия, Великобритания) — британский киноактёр, режиссёр и сценарист, известный по второстепенной роли в фильме «Ультиматум Борна» (2007). Один из создателей мини-сериала «Уличный боец: Кулак убийцы».

Биография и карьера 
Джоуи Анса родился в 1982 году в Лондоне в семье модного дизайнера родом из Ганы Кофи Ансы и его жены Николь. 10 лет Джоуи прожил в Лондоне, после чего вместе с семьёй уехал в Гану. Там он 4 года занимался Теквондо, а также танцами хип-хоп и научился ездить на мотоциклах. В 15 Джоуи вместе с мамой и сестрой вернулся в Англию.

В 2005 снялся в небольшой роли в фильме «Бэтмен: Начало», затем появился в нескольких инди-фильмах. В 2007 Анса прошёл кастинг на роль в голливудском блокбастере «Ультиматум Борна». Актёр сыграл убийцу по имени Деш, который охотится на Джейсона Борна. Поединок между персонажем Джоуи и героем Мэтта Дэймона был номинирован на Премию канала «MTV» в категории «Лучшая драка».

В 2010 Джоуи Анса написал сценарий и срежиссировал короткометражный фильм «Уличный боец: Наследие», основанный на серии видеоигр Street Fighter, а также сыграл Акуму, одного из героев игры. В 2014 вышло продолжение в виде мини-сериала «Уличный боец: Кулак убийцы», Анса снова стал режиссёром и сценаристом. В 2016 вышел второй сезон под названием «Уличный боец: Воскрешение».

Фильмография

Актёр

Примечания

Ссылки